Die Rückkehrer steht für:

 4400 – Die Rückkehrer, US-amerikanische Fernsehserie (2004–2007)
 Ellos volvieron – Die Rückkehrer, argentinischer Film von Iván Noel (2014)

Siehe auch:
 The Revenant – Der Rückkehrer, US-amerikanischer Film von Alejandro G. Iñárritu (2015)